Ива́н Афана́сьев:
 
 Афанасьев, Иван Ильич (1916—1996) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Афанасьев, Иван Мефодьевич (1928—2013) — бригадир лесозаготовительной бригады, Герой Социалистического Труда.
 Афанасьев, Иван Филиппович (1916—1975) — лейтенант, ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы.